Здесь представлена фильмография кинорежиссёра, сценариста и продюсера Джеймса Кэмерона.

Кинематограф

Телевидение

Музыкальное видео

Видеоигра

Прочие заслуги

Литература

Примечания 

 
Фильмографии режиссёров
Фильмографии США